Pavlovsky bzw. Pavlovský ist der Familienname folgender Personen: 

 Alejandro Pavlovsky (1865–1934), argentinischer Schriftsteller
 Eduardo Pavlovsky (1933–2015), argentinischer Schauspieler, Schriftsteller und Psychiater. 
 Stanislaus Pavlovský von Pavlovitz († 1598), Bischof von Olmütz

Siehe auch:
 Pawlowski
 Pawłowski